Gobius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Gobius ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Gobius